C201 ou C-201 peut faire référence à :
 Asus Chromebook C201, un ordinateur portable ;
 C-201, un missile anti-navire chinois.